Первый дивизион Мальты 1914/1915 () — 5-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1914/1915
Мальта
Мальта
1914 год на Мальте
1915 год на Мальте